

Geografia 
 Salamina – isola situata nel golfo Saronico, nel mar Egeo
 Battaglia di Salamina – vittoria navale dei Greci sui Persiani (480 a.C.)
 Salamina – antica città della costa cipriota
 Battaglia di Salamina in Cipro (450 a.C.) – vittoria navale della lega delio-attica sui Persiani (450 a.C.)
 Battaglia di Salamina in Cipro (306 a.C.) – battaglia navale tra Tolomeo I e Demetrio I Poliorcete
 Salamina – comune colombiano del dipartimento di Magdalena
 Salamina – comune colombiano del dipartimento di Caldas
 Salamina – comune italiano della provincia di brindisi, frazione di Fasano

Religione 
 Epifanio di Salamina – vescovo del IV e V sec., venerato come santo
 Salamina – nave sacra dell'antica Atene

Altro 
 Salamina – personaggio della mitologia greca, figlia di Asopo e Metope.
 Fernando Salamina – calciatore italiano
 Osvaldo Salamina – calciatore italiano
 Luigi Salamina – sacerdote e musicologo italiano